Ке́йси Рол (, род. 6 августа 1991, Ванкувер, Британская Колумбия, Канада) — канадская актриса. Наиболее известна по роли Стерлинг Фитч в телесериале «Убийство» и Эбигейл Хоббс в телесериале «Ганнибал».

Биография 
Родилась в семье телережиссёра  и драматурга и комедиантки , которая также работала в индустрии развлечений. Начала обучаться актёрскому мастерству в 14 лет.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Киноактрисы Канады